Chałupy  bezeichnet mehrere Orte in Polen

 Chałupy (Brzeszcze), Weiler von Przecieszyn, Gmina Brzeszcze, Powiat Oświęcimski
 Chałupy (Gross Lassowitz), Weiler in der Gemeinde Gross Lassowitz, Powiat Kluczborski
 Chałupy (Janowice Wielkie), Weiler von Komarno, Gmina Janowice Wielkie, Powiat Jeleniogórski
 Chałupy (Milicz), Weiler von Tworzymirki Górne, Gmina Milicz, Powiat Milicki  
 Chałupy (Przedbórz), Ortschaft der Gmina Przedbórz, Powiat Radomszczański
 Chałupy (Skawina), Weiler von Wielkie Drogi, Gmina Skawina, Powiat Krakowski
 Chałupy (Strumień), Weiler von Zbytków, Gmina Strumień, Powiat Cieszyński 
 Chałupy (Świeszyno) (Kossäthenberg), Wohnplatz der Gmina Świeszyno, (Powiat Koszaliński)
 Chałupy (Tczów), Weiler von Wincentów, Gmina Tczów, Powiat Zwoleński
 Chałupy (Władysławowo) (Ceynowa), Ortschaft der Gmina Władysławowo, Powiat Pucki

 Cztery Chałupy (Neu Dornbach), Weiler von Kuryłówka, Gmina Kuryłówka, Powiat Leżajski
 Kurowskie Chałupy (Kauerhäuser), Ortschaft der Gmina Wiązów, Powiat Strzeliński 
 Leśne Chałupy, Ortschaft der Gmina Tarłów, Powiat Opatowski
 Trzy Chałupy, Weiler in der Gmina Trzebnica, Powiat Trzebnicki

siehe auch : Chalupy